Wolverine and the X-Men – fumetto della Marvel Comics
 Wolverine e gli X-Men (Wolverine and the X-Men) – serie animata del 2008
 Wolverine and the X-Men – linea di giocattoli